Afra kan syfta på:
 Afra (fjärilar) – ett släkte av fjärilar
 Afra (helgon) – ett helgon

Geografi

Grekland 

 Áfra, ort, Joniska öarna, Nomós Kerkýras,

Marocko 

 Afra (kommun), Souss-Massa-Draâ, Zagora, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar